Gatt kan syfta på:

 Gatt – ett relativt smalt vattenområde mellan två landområden, se sund.
Gatt - ett skånskt uttryck för ett mellanrum eller trångt utrymme, man kan parkera i gattet mellan två bilar.
 Halgatt – en öppning eller ett beslag i eller på relingen på en båt eller fartyg, se halkip.
 Spygatt – en öppning utmed däcket i brädgången på ett fartyg.
 GATT – ett multilateralt handelsavtal, se General Agreement on Tariffs and Trade.

Personer
 Giuseppe Gatt (1933–), en italiensk konstkritiker.

Se även
 Halkip
 Danziger gatt